Decrescenzo Éditeurs est une maison d'édition fondée en 2012 et localisée à Aix en Provence en France. Focalisée sur la littérature coréenne, elle ouvre son catalogue aux autres littératures d'Asie depuis 2017.

En 2019, la marque éditoriale "Carré-poche", proposant du format poche, publie ses premiers romans.

En 2020, "710", marque dédiée à la littérature française et étrangère hors Asie, vient renforcer les marques déjà existantes.

Liste des publications 
 Cours papa, cours ! de Kim Ae-ran (2012)
 La Bibliothèque des instruments de musique de Kim Jung-hyuk (2012)
 Sept méandres pour une île de Yi In-seong (2013)
 Qui a tendu un piège dans la pinède... de Eun Hee-kyung (2013)
 Les cerisiers du Japon de Yi Tae Jun (2013)
 Mina de Apple Kim (2013)
 Pierrot en mal de lune de Jung Young-moon (2013)
 Ma vie dans la supérette de Kim Ae-ran (2013)
 Bus errant de Kim Jung-hyuk (2013)
 La voleuse de fraises de Eun Hee-kyung (2013)
 Séouliennes, Keulmadang , collectif (2014)
 Putain de pupitres! de Park Bum-shin (2014)
 Pavanes pour une infante défunte de Park Min-kyu (2014)
 Le Regard de midi de Lee Seung-U (2014)
 Zombies, la descente aux enfers de Kim Jung-hyuk (2014)
 Rêveries et déambulations, Keulmadang , collectif (2014)
 Ce que l'on voit en s'arrêtant de Haemin (2014)
 Le château du baron de Quirval de Choi Jae-hoon (2015)
 Comme dans un conte de Kim Kyung-uk (2015)
 Pars, le vent se lève de Han Kang (2015)
 Un désir de littérature coréenne de Jeong Myeong-kyo (2015)
 Comment se passe ton été de Kim Ae-ran (2015)
 Dans l'antre d'Aoï garden de Pyun Hye-young (2015)
 Éloge de la lenteur, Keulmadang , collectif (2015)
 Poèmes de l'Himalaya de Ko Un (2015)
 Au lotus d'or - Histoires de courtisanes de Lee Hyeon-su (2015)
 Corée des villes, Corée des champs de Yun Dae-nyeong, Jeong Ji-a, Ha Seong-ran, Park Min-kyu, Kim Yeon-su et Kim Mi-wol (2015)
 Écrivains coréens d'aujourd'hui, Keulmadang , collectif (2016)
 Chanson d'ailleurs de Kim Ae-ran (2016)
 Un verre de miroir rouge, de Kim Hyesoon (2016)
 Saisons d'exil de Yi In-seong (2016)
 Fictions coréennes, collectif (2016)
 Les nuits de sept ans, de Jeong You-jeong (2016)
 Les ombres du lundi de Kim Jung-hyuk (2016)
 Histoires insolites de Corée, six auteurs, six nouvelles (2016)
 Nana à l'aube, de Park Hyoung-su (2016)
 L'escargot est lent mais il n'est jamais en retard, de la moniale Jung-Mok (2016)
 Un impossible de conte de fées de Han Yujoo (2017)
 Le Chant de la terre, de Lee Seung-U (2017)
 La remontrance du tigre, de PARK Ji-won (2017)
 Le petit rêve, de TAN Da (2017)
 Au paradis, de Apple KIM (2017)
 Un monde dénaturé, de Jung Young-moon (2017)
 La forêt de l'Ouest, de Pyun Hye-young  (2017)
 Un balcon sur la lune, de CHUNG Han-ah (2017)
 L'Empire Samsung, les secrets de la réussite, de Kim Byung-wan (2017)
 Amours fantômes, Ouvrage collectif (2017)
 Séoul zone interdite, de Jung Myeong-seop (2018)
 La Corée du Nord à Bicyclette - Un diplomate à Pyongyang, de John Everard (2018)
L'enfant ultime, de JANG Yong-min (2018)
Mina, de Apple Kim (2019) - Carré-Poche
Celle que j'aimais, de PARK Min-kyu (2019) - Carré-Poche
Zombies juke-box, de Kim Jung-hyuk (2019) - Carré-Poche
Marx et sa baguette, de Itaru Watanabé (2019)
Génération B, de CHANG Kang-myoung (2019)
Cochon sur gazon, de KIM Tae-yong (2020)
Hesperia, Tome 1 : Les derniers exilés de Troie, de Frédéric Messala (2020) - 710
Rubis sur l'ongle, de Marcelo Rubens Païva, (2020) - 710

Liens externes 
 

Decrescenzo
Entreprise fondée en 2012